Ангола има више значења:
 Ангола
 Ангола (Њујорк)
 Ангола (Индијана)